Краснодубье — название населённых пунктов:

Россия 
 Краснодубье — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Краснодубье — деревня в Торопецком районе Тверской области.

Украина 
 Краснодубье — село в Ковельском районе Волынской области.